Триніті-коледж (Дублін)
 Триніті-коледж (Кембридж)
 Триніті-коледж (Торонто)